PRX ist die Abkürzung für:

 Physical Review, eine Fachzeitschrift
 Public Radio Exchange eine US-amerikanische Hörfunk-Organisation

Abkürzung